

Miejscowości na Ukrainie 
 Myrne – osiedle typu miejskiego w rejonie biłozerskim obwodu chersońskiego
 Myrne – osiedle typu miejskiego w rejonie kałanczackim obwodu chersońskiego
 Myrne – osiedle typu miejskiego w rejonie bojkiwskim obwodu donieckiego
 Myrne – osiedle typu miejskiego w rejonie melitopolskim obwodu zaporoskiego
 Myrne – wieś w rejonie nadwórniańskim obwodu iwanofrankiwskiego
 Myrne – wieś  w rejonie bielajewskim w obwodu odeskiego,
 Myrne – wieś w rejonie podhajeckim obwodu tarnopolskiego
 Myrne – wieś w rejonie horochowskim obwodu wołyńskiego